Gorch Fock névvel a következő cikkek találhatók:

Gorch Fock, (1880–1916) német író, valódi neve Johann Wilhelm Kinau,
Gorch-Fock-osztály, a Német Császári Haditengerészet (Kaiserliche Marine) vitorlás hajó-osztálya volt,
Gorch Fock (hajó, 1917), 1916-ban Hugin alatt épült hajó,
Gorch Fock (hajó, 1933), 1933-ban épült háromárbocos iskolahajó, most Stralsundban látható,
Gorch Fock (hajó, 1958), 1958-ban épült iskolahajó (Gorch Fock II).